Ново-Гурьевское — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области. Входит в состав Красноярского сельского поселения.

Население

История 
В 1907 году в Калльнене проживало 107 человек, в 1925 году - 127 человек, в 1933 году - 109 жителей, в 1939 году - 89 жителей.

В 1938 году Калльнен был переименован в Драхенберг, в 1948 году - в поселок Ново-Гурьевское.

Примечания 

Населённые пункты Озёрского района (Калининградская область)